Гадири — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Гадири, Асеф Байрам оглы (, род. 1984) — азербайджанский футболист.
 Гадири Абьянех, Мохаммад Хассан (; , род. 1955) — иранский дипломат и писатель.

Топонимы 
 Гадири () — село в Цумадинском районе Дагестана России.